La poste est le service qui assure le transport et la distribution du courrier. Voir la :Catégorie:Organisme postal.

Toponyme 

 Arnac-la-Poste, une commune française département de la Haute-Vienne ;
 Paray-Vieille-Poste, une ville française située dans le département de l’Essonne ;
 Quartier de la Poste, un quartier de la commune de Villeneuve-d’Ascq.

Autres 
 Poste, en architecture, un motif d’ornementation formé d’enroulements se reliant de façon continue
 Poste à galène, poste à pyrite ou poste à diode, des récepteurs radio à modulation d’amplitude
 Poste source, un poste électrique du réseau de distribution d’électricité
 Poste, en football, le rôle donné à chacun des joueurs sur le terrain
 Poste,  en futsal, le rôle donné à chacun des joueurs sur le terrain
 Poste hongroise, une pratique équestre consistant à monter une paire de chevaux en se tenant debout, un pied sur la croupe de chaque cheval
 , le nom de plusieurs rues